Łowicz est le nom :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Łódź :
 Łowicz, une powiat 
 Łowicz, une gmina rurale
 Łowicz, une ville, chef-lieu de la gmina et du powiat ci-dessus
 Łowicz, un village du powiat de Radomsko.